Pjecha ist der Familienname folgender Personen:

 Edita Stanislawowna Pjecha (* 1937), russische Popsängerin
 Stas Pjecha (* 1980), russischer Pop-Singer, Musiker und Dichter

ru:Пьеха
uk:П'єха